

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Abderrahmane Djilali, (1908-2010), théologien et historien algérien ;
 Alexia Djilali, (1987), joueuse française de volley-ball ;
 Soufiane Djilali, (1958), homme politique algérien ;
 Yahia Djilali, (1975), footballeur algérien.

Homonymie de patronyme